

Persone 
 Claudia Rivelli (1950) – attrice italiana
 Cesare Rivelli (1906-1983) – giornalista, conduttore radiofonico e sceneggiatore italiano
 Giuseppe Rivelli (1783-1860) – poeta e letterato italiano
 Giuseppe Rivelli (XVI secolo–XVI secolo) – miniatore italiano e amanuense
 José Rivelli Neto (1929) – fumettista, pubblicitario brasiliano
 Luisa Rivelli (1931) – ex attrice cinematografica e giornalista italiana
 Naike Rivelli (1974) – attrice, modella e cantante italiana
 Nicola Rivelli (1955) – politico italiano
 Marco Aurelio Rivelli (1935-2010) – scrittore italiano
 Remo Rivelli (1977) – bibliotecario italiano

Storia di famiglia 
 Rivelli – nobile famiglia molto vicina ai longobardi, scesa in Italia con qualcuna delle loro spedizioni, acquisendo sul campo diversi feudi per meriti